Гадрозавр () — монотипический род динозавров-орнитопод из семейства гадрозаврид, включающий единственный вид — Hadrosaurus foulkii.

История открытия 
Гадрозавр — один из первых динозавров, открытых в Северной Америке. Именно после его открытия было выяснено, что динозавры могли передвигаться на задних конечностях. Первый скелет был обнаружен в 1858 году в штате Нью-Джерси. У данного скелета отсутствовал череп. В 1865 году гадрозавр был описан как таковой палеонтологом Джозефом Лейди. В 1868 году скелет был смонтирован. При реконструкции скелета череп был придуман и выглядел как у игуанодона. Позже были найдены скелеты ближайших родственников гадрозавра с сохранившимися черепами — грипозавра и брахилофозавра. Выяснилось, что морда гадрозавра напоминала утиный клюв.

В 2007 году была сделана уникальная находка — практически полностью сохранившееся окаменевшее тело животного. Прекрасная сохранность у тонких деталей поверхности кожи позволила достоверно уточнить облик динозавра. Благодаря томографическим исследованиям уже сделано несколько открытий: объём мышечной массы животного оказался на 25% больше, чем считалось ранее, размер межпозвоночных дисков также оказался значительно больше ожидаемых, из-за чего реальная длина динозавров могла быть немного больше, чем предполагается сейчас. 

Изучение копролитов показало, что гадрозавры питались не только растениями, но и крабами и раками.

Галерея

Гадрозавр в мировой культуре 
В романе Майкла Крайтона «Парк юрского периода» гадрозавр был одним из динозавров, клонированных в корпорации InGen.

См. также 
 История изучения динозавров

Примечания

Ссылки 
 Гадрозавр на Академии Естественных наук
 Основные данные о гадрозавре
 Сайт, посвящённый истории скелета Hadrosaurus foulkii

Гадрозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки